Schaku steht für:

 Schaku (Einheit), japanisches Längenmaß

Schaku steht als Abkürzung für:

 Scharfenbergkupplung, Kupplung für Züge

Abkürzung